Фернандо Гутијерез Бариос има више значења:

 Фернандо Гутијерез Бариос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фернандо Гутијерез Бариос (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фернандо Гутијерез Бариос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фернандо Гутијерез Бариос (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фернандо Гутијерез Бариос (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фернандо Гутијерез Бариос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику